Tóth Barnabás (1977) rendező, színművész
 Tóth Barnabás (1994) labdarúgó
 Tóth Barna (1995) labdarúgó